Stuart Williams
 Stuart Williams (1930–2013) válogatott walesi labdarúgó
 Stuart Williams (1967) új-zélandi kerékpárversenyző olimpikon
hasonló nevűek
 E. Stewart Williams (1909–2005) építész